Mabula – città della municipalità locale di Bela Bela, Sudafrica
 Mabula – circoscrizione del distretto di Kilosa, Tanzania
 Mabula – ward del distretto di Mungwi, Zambia